Baker Hill ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Baker Hill (Alabama), im Barbour County
 Baker Hill (Ohio), im Franklin County (nicht mehr existent)
 Baker Hill (South Carolina), im Jasper County

in Australien:
 Baker Hill (Western Australia)

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Baker Hill (Cherokee County, Alabama)
 Baker Hill (Limestone County, Alabama)
 Baker Hill (Marshall County, Alabama)
 Baker Hill (Arizona)
 Baker Hill (Arkansas)
 Baker Hill (Connecticut)
 Baker Hill (Indiana)
 Baker Hill (Hancock County, Maine, 113 m)
 Baker Hill (Hancock County, Maine, 169 m)
 Baker Hill (Kennebec County, Maine)
 Baker Hill (Oxford County, Maine)
 Baker Hill (Penobscot County, Maine)
 Baker Hill (Essex County, Massachusetts)
 Baker Hill (Hampshire County, Massachusetts)
 Baker Hill (Plymouth County, Massachusetts)
 Baker Hill (Michigan)
 Baker Hill (Missouri)
 Baker Hill (Cheshire County, New Hampshire)
 Baker Hill (Merrimack County, New Hampshire)
 Baker Hill (Broome County, New York)
 Baker Hill (Franklin County, New York)
 Baker Hill (Onondaga County, New York)
 Baker Hill (Ontario County, New York)
 Baker Hill (Otsego County, New York)
 Baker Hill (Schuyler County, New York)
 Baker Hill (Erhebung, Ohio)
 Baker Hill (Bradford County, Pennsylvania)
 Baker Hill (Warren County, Pennsylvania)
 Baker Hill (Tennessee)
 Baker Hill (Vermont)

Siehe auch:

 Bakerhill, im Barbour County, Alabama